Stanisław Małachowski (zm. 1699) – wojewoda poznański
 Stanisław Małachowski (1727-1784) – starosta wąwolnicki
 Stanisław Małachowski (1736–1809) – marszałek Sejmu Czteroletniego, referendarz wielki koronny
 Stanisław Aleksander Małachowski (1770–1849) – generał
 Stanisław Małachowski (1793–1883) – oficer w powstaniu listopadowym, pisarz polityczny
 Stanisław Oktawiusz Małachowski (1882–1971) – generał Wojska Polskiego
 Stanisław Dzierżykraj-Małachowski (1890–1945) – prawnik, pracownik MSZ, działacz konspiracyjny